Доктор Рафаел Виљареал има више значења:

 Доктор Рафаел Виљареал, Леонел Ернандез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Доктор Рафаел Виљареал, Лос Еслабонес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику